Вилка — те ж саме, що й виделка;
 Вилка — зменшувальна форма до «вила»
 Вилка — частина електричного з'єднувача;
 Виделка — шаховий термін;
 Вилка пасічницька — інструмент у бджільництві;
 Вилка — діалектна назва пічного рогача;
 Велосипедна вилка — деталь велосипеда;
 Вилка («форк») — розділення програмного проекту на два окремих проекти (гілки).

Див. також 
 Вилочка — дугоподібна кістка плечового пояса в птахів і птахоподібних динозаврів.
 Вилка Мортона
 Вила (значення)